Турнир по кёрлингу на зимней Универсиаде 2013 года прошёл с 12 по 20 декабря в итальянском городе Базельга-ди-Пине (пров. Трентино). Кёрлингисты (и мужчины, и женщины) разыграли награды Универсиады 5-й раз в истории. Все матчи турнира прошли на арене «Ice Rink Piné Stadium».

Формат соревнований 
Сначала все команды участвуют в групповом этапе, в котором каждая сборная сыграет по разу с каждой. Четыре лучших команды проходят в полуфиналы плей-офф, победители которых сыграют в финале, а проигравшие — в матче за третье место.

Мужчины

Групповой этап 

  Проходят напрямую в плей-офф.
  Проходят в тай-брейк за 4-е место и выход в плей-офф.

Тай-брейк

Плей-офф

Итоговая квалификация

Женщины

Групповой этап 

  Проходят в плей-офф.

Плей-офф

Итоговая квалификация

Ссылки 
 Кёрлинг на официальном сайте зимней Универсиады 2013
 
 
 Страница о соревнованиях по кёрлингу на зимней Универсиаде 2013 на сайте ВФК
 Event Summary | Women’s curling | 26th Winter Universiade | FISU site
 Event Summary | Men’s curling | 26th Winter Universiade | FISU site

Зимняя Универсиада 2013
2013
Зимняя Универсиада 2013
2013 год в кёрлинге